Dušan Stević – calciatore serbo
 Dušan Stević – ex cestista serbo